Basedow steht für:

 Basedow (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht
 Morbus Basedow, Schilddrüsenkrankheit

Basedow ist der Name folgender Orte:
 Basedow (Lauenburg), Gemeinde im Kreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein
 Basedow (Mecklenburg), Gemeinde im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Basedow (Prenzlau), Ortsteil von Prenzlau, Brandenburg

Basedow ist der Familienname folgender Personen:
 Carl von Basedow (1799–1854), deutscher Mediziner
 Dietrich Basedow (um 1420–1501), deutscher Kaufmann und Politiker, Ratsherr in Lübeck
 Ernst Basedow (1877–1931), deutscher Theologe und Pfarrer 
 Friedrich von Basedow (1797–1864), deutscher Jurist und Politiker

 Herbert Basedow (1881–1933), australischer Anthropologe und Geologe
 Hermann Basedow (1874–1940), deutscher Politiker (DDP)
 Johann Basedow (1830–1899), deutscher Behindertenpädagoge
 Johann Bernhard Basedow (1724–1790), deutscher Pädagoge und Schriftsteller
 Jordan Basedow (um 1485–1555), deutscher Domherr und Politiker, Ratsherr in Lübeck
 Jürgen Basedow (* 1949), deutscher Rechtswissenschaftler
 Ludwig von Basedow (1774–1835), deutscher Verwaltungsjurist
 Martin Basedow (1829–1902), deutsch-australischer Lehrer und Bildungspolitiker
 Rainer Basedow (1938–2022), deutscher Schauspieler
 Rolf Basedow (* 1947), deutscher Drehbuchautor
 Sebastian Basedow (* 1974), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)